Stomias är ett släkte av fiskar. Stomias ingår i familjen Stomiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Drakfiskartade fiskar
Stomias